Timber (engl.: Bauholz) bezeichnet:
 Timber (Computerspiel), Videospiel von Midway Games aus dem Jahr 1984
 Timber (Einheit), Stückmaß im Pelzhandel
 Timber (Film), Zeichentrick-Kurzfilm mit Donald Duck aus dem Jahr 1941
 Timber (Musikstück), Musikstück und -video der Gruppe Coldcut aus dem Jahr 1998
 Timber (Lied), Musikstück von Pitbull und Kesha aus dem Jahr 2013
 Timber (Walibi Rhône-Alpes), eine Achterbahn

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Timber (Missouri)
 Timber (Oregon)
 Timber Grove (Maryland)
 Timber Grove (Oregon)
 Timber Hills (Pennsylvania)
 Timber Lake (Illinois)
 Timber Lake (Connecticut)
 Timber Lake (South Dakota), im Dewey County
 Timber Lakes (Utah)
 Timber Pines (Florida)
 Timber Trails (Louisiana)

in Australien:
 Timber Creek (Northern Territory)

Personen:
 Georg Timber-Trattnig (1966–2000), österreichischer Künstler und Autor
 Jurriën Timber (* 2001), niederländischer Fußballspieler
 Quinten Timber (* 2001), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Timber Circle, Denkmälergruppe der späten Jungstein- und der frühen Bronzezeit
 Timber Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Timber Ridge, Name mehrerer Orte
 Stihl Timbersports, Extremsportart